Big Spring Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Big Spring Township du comté d'Izard en Arkansas.
 Big Spring Township du comté de  Shelby dans l'Illinois.
  du comté de Seneca en Ohio.

Voir aussi 
 Big Spring
 Big Springs Township du comté d’Union dans le Dakota du Sud.

Homonymie de townships